Marek Wolf, född 30 juni 1957, en tjeckisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som M. Wolf och som upptäckare av 19 asteroider.

Asteroid upptäckt av Petr Pravec

Se även 
Astronomiska upptäckter av Marek Wolf

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1957
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet